How to Destroy Angels – grupa muzyczna
 How to Destroy Angels – debiutancki album/EP grupy Coil wydany 1984 roku
 How to Destroy Angels – debiutancki album/EP grupy How to Destroy Angels wydany w 2010 roku
 How to Destroy Angels (Remixes and Re-Recordings) – remix album grupy Coil wydany w 1992 roku
 How to Destroy Angels – minialbum industrialnego zespołu How to Destroy Angels